Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Jan Siemerink 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (campioni)
 Andrew Kratzmann /  David Roditi (quarti di finale)

 Paul Haarhuis /  Jan Siemerink (finale)
 Jeff Tarango /  Daniel Vacek (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1998
ATP Tour 1998